El término numeración puede referirse:

 a la catalogación; en biblioteconomía e informática, el proceso de creación de metadatos que representan los recursos de información;
 al cómputo, cuenta o cálculo, una operación aritmética (o un conjunto de operaciones aritméticas);
 a la enumeración, un listado exacto de todos los elementos de un conjunto;
 a la ordenación, la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde;
 a un sistema de numeración, un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos.

Enlaces externos